Rozgrywki Bundesligi (najwyższego poziomu piłkarskiego w Austrii) w sezonie 2013/2014  były 102. sezonem w historii tych rozgrywek oraz 23. sezonem pod obecną nazwą. Rozpoczęto je 20 lipca 2013, a zakończono 12 maja 2014. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów, w tym obrońca tytułu Austria Wiedeń oraz zespół, który awansował z Erste Liga - SV Grödig. 23 marca, na osiem kolejek przed końcem sezonu mistrzem Austrii została drużyna Red Bull Salzburg.

Drużyny

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Terminy

Wyniki 
Każdy zespół gra z każdym po 4 spotkania – 2 w rundzie jesiennej i 2 w wiosennej.

Stan na 12 maja

Pierwsza runda

Druga runda

Stadiony

Sędziowie

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stroje

Statystyki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 12 maja 2014

Pełna klasyfikacja strzelców na

Bramki samobójcze

Bramki, kartki

Ilość bramek w kolejce

Rekordy 
 Najwięcej zwycięstw: Red Bull Salzburg (25)
 Najwięcej remisów: FC Wacker Innsbruck (14)
 Najwięcej przegranych:SC  Wiener Neustadt, Wolfsberger AC i FC Wacker Innsbruck (po 17)
 Najmniej zwycięstw: FC Wacker Innsbruck (5)
 Najmniej remisów: Red Bull Salzburg (5)
 Najmniej przegranych: Red Bull Salzburg (6)
 Najdłuższa seria zwycięstw: Red Bull Salzburg (12 meczów, od 17. do 28. rundy)
 Najdłuższa seria porażek: Admira Wacker Mödling (4 mecze, od 6.do 9. rundy), FC Wacker Innsbruck (4 mecze, od 19. do 22. rundy), Wolfsberger AC (4 mecze, od 26. do 29. rundy i od 32. do 35. rundy) i SC Wiener Neustadt (4 mecze, od 27. do 30. rundy)
 Najdłuższa seria bez zwycięstwa: FC Wacker Innsbruck (13 meczów, od 19. do 31. rundy)
 Najdłuższa seria bez porażki: Red Bull Salzburg (14 meczów, od 1. do 14. rundy)
 Najdłuższa seria remisów: SV Ried (po 3 mecze, od 11. do 13. rundy oraz od 23. do 25. rundy) i SC Wiener Neustadt (3 mecze, od 11. do 13. rundy)
 Najwięcej strzelonych bramek: Red Bull Salzburg (110)
 Najwięcej strzelonych bramek (dom): Red Bull Salzburg (69)
 Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd): Red Bull Salzburg (41)
 Najwięcej straconych bramek: SC Wiener Neustadt (84)
 Najwięcej straconych bramek (dom): SC Wiener Neustadt (36)
 Najwięcej straconych bramek (wyjazd): SC Wiener Neustadt (48)
 Najmniej strzelonych bramek: FC Wacker Innsbruck (42)
 Najmniej strzelonych bramek (dom): SC Wiener Neustadt (21)
 Najmniej strzelonych bramek (wyjazd): FC Wacker Innsbruck (15)
 Najmniej straconych bramek: Red Bull Salzburg (35)
 Najmniej straconych bramek (dom): Rapid Wiedeń i Red Bull Salzburg (po 12)
 Najmniej straconych bramek (wyjazd): Red Bull Salzburg (23)
 Największa różnica bramek: Red Bull Salzburg (+75)
 Największa różnica bramek (dom): Red Bull Salzburg (+57)
 Największa różnica bramek (wyjazd): Red Bull Salzburg (+18)
 Największe zwycięstwo: Red Bull Salzburg – SC Wiener Neustadt 8:1 (10. runda)
 Najwięcej bramek w meczu:
 SV Grödig – SC Wiener Neustadt 3:6 (7. runda)
 Red Bull Salzburg – SC Wiener Neustadt 8:1 (10. runda)
 Red Bull Salzburg - Rapid Wiedeń 6:3 (25. runda)
 Najwięcej bramek w zremisowanym meczu:
 Austria Wiedeń – SV Ried 3:3 (3. runda)
 SV Grödig – FC Wacker Innsbruck 3:3 (9. runda)
 FC Wacker Innsbruck – Admira Wacker Mödling 3:3 (11. runda)
 SC Wiener Neustadt – SV Ried 3:3 (13. runda)
 FC Wacker Innsbruck - SV Grödig 3:3 (36. runda)

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2013 w Austrii
2014 w Austrii